Levantador (voleibol)
Halterofilismo, cujos praticantes são também chamados de levantadores de peso
Levantamento de peso básico, cujos praticantes são também chamados de levantadores
Levantador de toadas, cantor do festival de Parintins

Desambiguação